Кра́сная Пре́сня:
 Красная Пресня — улица в Москве.
 Красная Пресня — одно из названий Пресненского района в Москве.
 «Красная Пресня» — машиностроительный завод в Москве; основан в 1884 как «Механический завод Грачева и К».
 Красная Пресня — ювелирный завод в Приволжске Ивановской области.
 Красная Пресня — парк в Пресненском районе в Москве.
 «Красная Пресня» — стадион в Пресненском районе в Москве.
 «Красная Пресня» — название стадиона «Труд» в Москве (в 1923—1926 годах), ныне не существует, располагался на территории нынешнего Пресненского района.
 Красная Пресня — электродепо, обслуживающее Кольцевую линию Московского метрополитена.
 «Красная Пресня» — название команды, стоявшей у истоков возникновения футбольного клуба «Спартак» (Москва) в 1920-х годах.
 «Красная Пресня» — футбольный клуб из Москвы, существовавший в 1978—1989 годах, являлся фарм-клубом московского «Спартака».
 «Красная Пресня» и «Красная Пресня — Асмарал» — названия футбольного клуба «Асмарал» из Москвы, созданного на базе футбольного клуба «Красная Пресня», в 1990 году.
 Красная Пресня — посёлок в Ковылкинском районе Республики Мордовия.
 Красная Пресня — прежнее название Щекавицкой площади в Подольском районе Киева.

Населённые пункты 
 Казахстан
 Красная Пресня — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 
 Россия
 Красная Пресня — посёлок в Ковылкинском районе Мордовии.
 Красная Пресня — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также

Примечания